Peter Kathan ist der Name folgender Personen:

* Peter Kathan senior (* 1949), deutscher Eishockeyspieler und -trainer
 Peter Kathan junior (* 1982), deutscher Eishockeyspieler